est un mot anglais signifiant « tournant décisif » ou « bassin versant » en géographie. Il peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe américain de rock formé en 1987 ;
 , groupe sud-africain formé en 1998.

Album 

 , album de Grant McLennan sorti en  ;
 , album de k.d. lang sorti le  ;
 , album d'Opeth sorti le .